Apiospora — рід грибів родини Apiosporaceae. Назва вперше опублікована 1875 року.

Класифікація 
До роду Apiospora відносять 55 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1875. Conspectus generum pyrenomycetum italicorum additis speciebus fungorum Venetorum novis vel criticis, systemate carpologico dispositorum. Atti della Società Veneziana-Trentina-Istriana di Scienze Naturali. 4:77-100 - P.85

Роди грибів
Сордаріоміцети